В одиночному розряді тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Віра Звонарьова здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес Гранадос 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
 В Звонарьова (переможниця)
 Ніколь Пратт (1-ше коло)

 Ріта Гранде (1-ше коло)
 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Флавія Пеннетта (1-ше коло)
 Петра Мандула (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open